Фрейтаг фон Лорингофен — баронский род.

Древний немецкий дворянский род, известный в Вестфалии с начала XII в., в Лифляндии с XIV в., внесен в рыцарские матрикулы Лифляндии. Курляндии и о. Эзель.
 Иоганн Фридрих фон Лоринкгофен (ок. 1430—1494) — магистр Ливонского ордена с 1483 по 1494 год.
Именным Высочайшим указом, от 1 сентября 1878 года, действительному статскому советнику Карлу-Иоганну Карловичу Фрейтаг фон Лорингофен дозволено, с нисходящим его потомством, пользоваться в России баронским титулом.

Именным Высочайшим указом, от 1 сентября 1878 года, генеральному консулу в Данциге, действительному статскому советнику Карлу-Готлибу Фрейтаг-фон-Лорингофен (Карлу Андреевичу) дозволено, с нисходящим его потомством, пользоваться в России баронским титулом.
 Фрейтаг, Генрих Вильгельм фон (1720—1798) — ганноверский фельдмаршал.
 барон Фрейтаг фон Лорингофен, Вессель (1899—1944) — один из руководителей германской военной разведки.
 Фрейтаг-Лорингховен, Эльза фон (1874—1927) — немецкая художница и скульптор, относящаяся к движению дадаистов.

Описание герба 
В голубом щите с дамасским узором три серебряных кольца два вверху, одно внизу.

Над щитом баронская корона и баронский коронованный шлем. Нашлемник — два голубых орлиных крыла с узором, на каждом по три серебряных кольца — два вверху, одно внизу. Намет голубой с серебром. Щитодержатели — два рыцаря Ливонского ордена с копьями в руках. Девиз: «FIDELIS USQUE AD MORTEM» серебром по голубому.

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 265.
 ДС-XV-30
 ДС-XV-31

Баронские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины